Le Léopard d'or (Pardo d'oro) est la récompense suprême décernée depuis 1946 à un film en compétition par le jury du Festival international du film de Locarno.
Le léopard d'or est un symbole d'héraldique utilisé notamment dans les armoiries du Québec, il est parfois appelé le lion ; voir lion (héraldique).